Northland (en anglais « terre du nord ») est un toponyme pouvant désigner plusieurs lieux :

États-Unis 
 Northland, une ville du Michigan
 Northland, une ville du Minnesota

Nouvelle-Zélande 
 Northland, région la plus septentrionale du pays
 la péninsule de Northland dans l'île du Nord
 Northland, un quartier de Wellington situé entre Kelburn, Karori et Wilton

Lieux de fiction 
 Northland, une région de la série de romans Shannara de Terry Brooks

Autre 
 Northland Rugby Union, la fédération de rugby à XV de la région néo-zélandaise de Northland
 Northland, une équipe provincial fidjienne de rugby à XV qui participe à la Digicel Cup
 Northland, film documentaire canadien
 Northland (ou Cultures: Northland), jeu vidéo
 , navire américain

Homonymie de toponyme